AMX peut faire référence à :
 AMX International, selon la liste de constructeurs aéronautiques et spatiaux ;
 AMX International AMX, un avion militaire de conception italo-brésilienne ;
 AMX index, un indice boursier des Pays-Bas ;
 *  ;
 , un programme destiné à l'administration des serveurs de jeux tel que Counter-Strike ;
 AMX, le nom d'un fabricant de casques de moto ;
 Allocataire moniteur de l'X.
 Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux : AMX-10 P, AMX-10 RC, AMX-13, AMX-13 VCI, AMX-30, AMX-30E, AMX-32, AMX 40 (1940), AMX-40, AMX-50, AMX AuF1, AMX Leclerc, ELC AMX, divers véhicules blindés français ;